Четырнадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Roebuck, по обитающей на Британских островах косуле.

 HMS Roebuck — торговый бот; закуплен в 1585.
 HMS Roebuck — 10-пушечный корабль; спущен на воду в 1636; затонул в 1641 в результате столкновения.
 HMS Roebuck — 14-пушечный корабль; захвачен в 1646; введен в состав роялистского флота через два года; захвачен войсками парламентариев в Кинсэйле в 1649; продан в 1651.
 HMS Roebuck — 34-пушечный корабль; захвачен в 1653; превращен в блокшив в 1664; продан в 1668.
 HMS Roebuck — 16-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1666; продан в 1683.
 HMS Roebuck — 6-пушечный брандер; закуплен в 1688; переименован в Old Roebuck в 1690; затоплен в качестве фундамента в 1696.
 HMS Roebuck — 8-пушечный брандер; спущен на воду в 1690; позже превращен в 26-пушечный корабль 5 ранга; под командой Дампира пошел в Австралию в 1699; затонул в 1701 в районе острова Вознесения на обратном пути.
 HMS Roebuck — 42-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1704; разобран в 1725; перестроен в 1722; затоплен в 1743 в качестве волнолома.
 HMS Roebuck — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1743; продан в 1764.
 HMS Roebuck — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1774; превращен в госпитальное судно в 1790; превращен в войсковой транспорт в 1799, через четыре года в брандвахту; отправлен на слом в 1811.
 HMS Roebuck — деревянная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1856; продана в 1864.
 HMS Roebuck — эскадренный миноносец типа Greyhound; спущен на воду в 1901; отправлен на слом в 1919.
 HMS Roebuck — эскадренный миноносец типа R; спущен на воду в 1942; переклассифицирован во фрегат в 1953; продан в 1968.
 HMS Roebuck (H130) — океанографический корабль; спущен на воду в 1985; выведен из состава флота в апреле 2010; продан в тот же год.